Ярлепа:

 Ярлепа — деревня в волости Юуру Раплаского уезда Эстонии. 
 Ярлепа — продолговатое озеро в Рапласком уезде.